„БМВ Серия 5“ (BMW 5er) е модел автомобили от висок среден клас (сегмент E) на германската компания „БМВ“, произвеждани в седем последователни поколения от 1972 година насам, заменяйки по-ранния модел „БМВ Нойе Класе“.

От 1984 година моделът има и вариант с подобрено поведение, продаван под името „БМВ M5“.

Бележки 

Автомобили от висок среден клас
Серия 5